Бара́ты () — посёлок в Селенгинском районе Бурятии. Образует сельское поселение «Бараты».

В посёлке — железнодорожная станция Бараты Восточно-Сибирской железной дороги на южной линии Улан-Удэ — Наушки.

География 
Расположен на северо-западном берегу Гусиного озера, в 17 км западнее районного  центра — города Гусиноозёрска. Находится на пологом увале Хамбинского хребта между распадками, образованными ручьями Сангинэ с юга и Бороотэ с севера, имеющими нерегулярный сток в Гусиное озеро. Собственно посёлок располагается в 1 км от берега озера, ближе к берегу находится территория Полустанок, входящая в состав селения, и железнодорожная станция Бараты.

История 
История посёлка начинается с середины 1930-х годов, когда началась прокладка железнодорожной линии Улан-Удэ — Наушки. В 1939 году линия была введена в эксплуатацию и начала функционировать станция Бараты, названная железнодорожниками по ручью Бара́ты (). По народной этимологии название происходит от   — «дождь», бороотой — «дождливый». Вероятна версия происхождения названия от серого цвета почвы Баратуйской пади — от  — «серый».

Позднее, выше станции был основан посёлок крупного леспромхоза, поставлявший древесину по железной дороге в Улан-Удэ, в район и , в частности, на Гусиноозёрские шахты. В 1990-е годы леспромхоз был закрыт.

Население

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт.

Экономика 
Железнодорожная станция на южной ветке ВСЖД (Улан-Удэнский регион). Гусиноозёрская дистанция пути.

В советское время здесь располагался крупный леспромхоз. В настоящее время население занимается сельским хозяйством и лесозаготовками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт органов местного самоуправления 
 Администрация МО СП «Бараты» 

Населённые пункты Селенгинского района